90. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbywały się od 11 do 17 kwietnia 2011 w Kazaniu (Rosja). Były to równocześnie 24. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Marzena Karpińska – 4. (48 kg) – 170 kg (77+93)
 Katarzyna Feledyn – 9. (53 kg) – 156 kg (70+86)
 Aleksandra Klejnowska – brązowy medal (58 kg) – 196 kg (86+110)
 Dominika Misterska-Zasowska – 8. (63 kg) – 205 kg (92+113)
 Anna Leśniewska – 6. (63 kg) – 206 kg (90+116)
 Ewa Mizdal – 5. (69 kg) – 222 kg (99+123)
 Martyna Mędza – 11. (69 kg) – 194 kg (89+105)

mężczyźni 
 Maciej Przepiórkiewicz – 11. (56 kg) – 240 kg (105+135)
 Damian Wiśniewski – 5. (62 kg) – 280 kg (130+150)
 Tomasz Rosoł – 9. (69 kg) – 295 kg (135+160)
 Krzysztof Zwarycz – 5. (77 kg) – 335 kg (153+182)
 Tomasz Zieliński – 5. (94 kg) – 368 kg (166+202)
 Bartłomiej Bonk – brązowy medal (105 kg) – 394 kg (180+214)
 Kornel Czekiel – 6. (105 kg) – 384 kg (174+210)
 Krzysztof Klicki – 9. (+105 kg) – 370 kg (165+205)

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2011 w sporcie
2011 w Rosji